Il singolare del torneo di tennis Lagos Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Hans Kary che ha battuto in finale Peter Feigl 6-4, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Paolo Bertolucci (secondo turno)
 Peter Feigl (finale)
 Jan Kodeš (semifinali)
 Assente

 Patrice Dominguez (quarti di finale)
 Peter Elter (secondo turno)
 Karl Meiler (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lagos Open 1979